Cristian Insaurralde – calciatore argentino
 José Félix Estigarribia Insaurralde – generale e politico paraguaiano
 Manuel Insaurralde – calciatore argentino